

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 5000 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 15—17.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

39 участников разбиты на 3 забега по 11—14 человек, в полуфинал выходят пятеро лучших в каждом забеге.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

М